Lewes kan syfta på:

 Lewes District – ett distrikt i East Sussex i England
 Lewes – en stad i distriktet Lewes 
 Lewes Castle – ett slott 
 Lewes, Delaware – en ort i Sussex County i Delaware, USA
 Lewes Island – en ö i Nunavut, Kanada
 Lewes Lake – en sjö i Kanada

Personer
 George Henry Lewes (1817–1878), en brittisk författare

Se även
 Lewes Creek